

Patronyme 

 Jean Maillart (), échevin de Paris ayant participé à la rébellion contre Charles V ;
 Laurence Maillart-Méhaignerie (1967-), femme politique française ;
 Louis-Aimé Maillart (1817-1871), compositeur français ;
 Diogène Maillart (1840-1926), peintre français ;
 Frédérique Maillart (1946-), artiste française, sculptrice, graveur en médailles ;
 Norbert Maillart, (1856-1928) architecte français ;
 Robert Maillart (1872-1940), ingénieur suisse du génie civil ;
 André Maillart (1886-1951), dessinateur, graveur et illustrateur français, neveu de Diogène Maillart ;
 Ella Maillart (1903-1997), écrivain et photographe suisse ;
 Jean-Denis Maillart (1913-2004), artiste peintre.